Barnadesioideae – podrodzina roślin w obrębie astrowatych (Asteraceae). Obejmuje 9 rodzajów z 87 gatunkami. Zajmuje pozycję bazalną w obrębie rodziny astrowatych, oddzielając się od przodków później wyodrębnionych podrodzin ok. 64 miliony lat temu. Należące tu rośliny występują w Ameryce Południowej, zwłaszcza w Andach. Najbardziej zróżnicowane gatunkowo rodzaje to Dasyphyllum (33 gatunki) i Chuquiraga (23 gatunki).

Rośliny bez seskwiterpenów i soku mlecznego.

Morfologia 
 Pokrój Rośliny drzewiaste (krzewy i drzewa) i zielne (wieloletnie i roczne) o pędach uzbrojonych w ciernie wyrastające parami w węzłach pędów (będące zmodyfikowanymi liśćmi). Pędy wzniesione i płożące.
 Liście Skrętoległe, skupione w pęczkach, naprzeciwległe lub okółkowe, ogonkowe lub siedzące, często kolczaste na wierzchołku i kseromorficzne.
 Kwiaty Zebrane w koszyczki, czasem zredukowane do jednego kwiatu. Okrywa dzwonkowata, walcowata lub półkulista z listkami ułożonymi w 4–14 rzędów. Dno kwiatostanowe owłosione. Kielich owłosiony. Korona z charakterystycznymi, długimi, jednokomórkowymi włoskami. Tworzona przez 5 płatków zrośniętych tylko u nasady lub dwuwargowa (jedna z warg 4-płatkowa), rzadko języczkowa. Kwiaty zwykle białe, żółte do czerwonych i fioletowych. Nitki pręcików zwykle nagie. Szyjka słupka rozwidlona, ale z krótkimi ramionami.
 Owoce Owłosione (czasem tylko na wierzchołku) niełupki. Puch kielichowy często pierzasty, rzadziej łuskowaty lub ościsty.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna

 Podział systematyczny
Jedno plemię Barnadesieae D.Don obejmujące 9 rodzajów:
 Arnaldoa Cabrera
 Barnadesia Mutis ex L.f.
 Chuquiraga Juss.
 Dasyphyllum Kunth
 Doniophyton Wedd.
 Duseniella K.Schum.
 Fulcaldea Poir. ex Lam.
 Huarpea Cabrera
 Schlechtendalia Less.

Przypisy 

Barnadesioideae